Натуральне число 924
 924 рік до нашої ери
 924 рік нашої ери